Le mot scientifique phase est très répandu et possède des acceptions nombreuses, dans les différents domaines scientifiques. Cela peut donc introduire des ambiguïtés dans les échanges d'information. Il désigne principalement l'état d'un phénomène, variable, voire cyclique. Il peut également désigner :

Sciences  
 Phase, argument d'une grandeur qui varie périodiquement, en physique et en mécanique des ondes ;
 Phase, milieu dans lequel les paramètres varient de manière continue, en thermodynamique, chimie, et science des matériaux ;
 Gestion de projet : une phase est une étape ; le verbe  désigne le travail d'ordonnancement des tâches d'un projet complexe ;
 État de la matière : par exemple en métallurgie, principalement en fonction des deux paramètres majeurs pression et température, on distingue les trois phases dénommés aussi synonymiquement état (on ignore généralement l'état plasmique). Pour chaque mélanges comme pour les produits purs, on trace ainsi principalement des diagrammes de phase. Ceux-ci ne tiennent pas compte de la cinétique d'évolution, mais ils permettent d'avoir une idée des paliers de changement de phase et ainsi d'avoir une idée de l'énergie de chaleur latente :
 Phases solides, phases liquides, phases gazeuses, phases plasmiques. D'autres phases instables de la matières sont aussi considérées dans la physique ;
 Conditions de transition de phase sont aussi un domaine d'étude essentiel ;
 Procédé de séparation :
 Phase mobile et phase stationnaire en extraction par un solide et en chromatographie ;
 Phase d'alimentation (généralement aqueuse) et phase solvant (généralement organique) en extraction liquide-liquide ;
 Colloïde : on parle d'une phase continue et d'une phase dispersée.

Électricité 
 Phase 
 L'analyse des décalages de valeurs temporels sur une période 'exemple le plus courant de l'intensité et de la tension) est désigné de déphasage.
 Le mot phase désigne le plus généralement, en courant alternatif, des conducteurs actifs qui sont dangereux pour un utilisateur. La principale couleur normalisée de repérage est le rouge, mais attention toutes les couleurs de repérage peuvent-être utilisées pour les phases, sauf les nuances franches de bleu, de jaune, de vert et bicolore jaune/vert franc. Par exemple les violets, les orange, blanc, gris, noir, marron sont normalement pour des conducteurs de phases.  
 Dans le cas courant deux conducteurs-actifs (neutre ou phase) (conducteurs qui servent à l'alimentation et non la protection liaisons des masses à la terre), dans les installations courantes monophasées, la phase désigne le conducteur qui n'est pas à la même tension que la terre. Par opposition dans le cas habituel, le neutre celui qui est au potentiel de la terre (par une liaison qui est réalisée par les fournisseurs d'électricité). Ce régime de neutre est le TT (neutre à la terre et Masses à la terre).
 Dans les installations beaucoup moins courantes, sans neutre à la terre, le mot phase désigne les deux « canaux » (conducteurs actifs) (tous deux dangereux en cas de défaut d'isolement) d'une même source de puissance alternative (cas du régime de neutre isolé IT).
 Un autre paramètre complique le cas le plus simple (monophasé : deux pôles sont actifs) où il y a un déphasage de 180°), c'est le triphasé dans l'industrie et quelques autres cas, il y a trois pôles à 120°, il y a alors trois phases.

Astronomie 
 Phases de la Lune, étapes de son cycle, vu depuis un endroit de la Terre
 Phases d'une planète

Biologie 
 Les phases sont définies dans les cycles de vie selon la ploïdie des cellules ;
 Les phases sont les différents pelages ou plumages des mues ;
 Chez les reptiles les phases correspondent, par abus de langage, aux variantes de couleurs ou de motifs d'une espèce ;
 Chez les locustes, les phases solitaires et grégaires sont les deux formes extrêmes dans laquelle peuvent se présenter les populations de criquets ravageurs;

Mathématiques 
 , technique d'optimisation linéaire

Autres 
 Le Phase, paquebot du  de la Compagnie des messageries maritimes
 Le Phase, fleuve de l'ancienne Colchide
 Phase, jeu vidéo pour iPod, développé par Harmonix
 Phase, groupe de rock indépendant grec
 Phases est un mouvement artistique, dans la lignée du Surréalisme, né dans les années cinquante en France